Niemcy:
 Veddel – wyspa
 Veddel – dzielnica Hamburga

Zobacz też:
 Vedel
 Wedel